Кремень — многозначное понятие:

 Креме́нь — минерал.
 Креме́нь — часть огнива.

Фамилия 
 Кремень, Анатолий Степанович (род. 1929) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда, заслуженный строитель Белорусской ССР.
 Кремень, Василий Григорьевич (род. 1947) — советский и украинский учёный и политический деятель.
 Кремень, Дмитрий Дмитриевич (1953—2019) — украинский поэт, публицист, эссеист, переводчик.
 Кремень, Илона Эдуардовна (род. 1994) — белорусская теннисистка.
 Кремень, Ксения Семёновна (1921—1996) — советский учёный-африканист.
 Кремень, Маркс Аронович (род. 1932) — белорусский психолог, доктор психологических наук, профессор.
 Кремень, Пинхус (1890—1981) — французский художник белорусско-еврейского происхождения, представитель Парижской школы.

В спорте 
 «Кремень» — украинский футбольный клуб из Кременчуга.
 «Кремень-2» — фарм-клуб «Кремня»
 «Кремень Политехник» — украинский баскетбольный клуб из Кременчуга.
 «Кремень-Арена» — стадион в Кременчуге.

В культуре 
 «Кремень» — российский фильм 2007 года режиссёра Алексея Мизгирёва.
 «Кремень» — многосерийный российский фильм 2012 года.

См. также 
 Кре́мний
 Кременская
 Кременской